Por NRP Liz pode estar à procura de:
 NRP Liz (1914) - antigo contratorpedeiro da Marinha Portuguesa, posteriormente rebaptizado para HMS Arno na Marinha Britânica;
 NRP Liz (1921) - antigo torpedeiro da Marinha Portuguesa;

Desambiguação